Futbolny klub Sjakhtsjor Salihorsk (,  ), FK Sjakhtsjor Salihorsk; normalt bare kendt som Sjakhtsjor) er en hviderussisk fodboldklub fra Salihorsk.

Klubben spiller i landets bedste liga, og har hjemmebane på Budajnik stadion. Klubben blev grundlagt i 1961.

Titler 
 Hviderussisk Mesterskab (4): 2005, 2020, 2021 og 2022.
 Hviderussisk Pokalturnering (2): 2004 og 2014.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 28. juni 2022.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Hviderusland
Etableret i 1961